Infinite — дебютний студійний альбом американського репера Eminem. Виданий 12 листопада 1996 року лейблом Web Entertainment. Загальна тривалість композицій становить 37:48. Альбом відносять до напрямку хіп-хоп.

Список пісень

Посилання 
 Allmusic 
 RapReviews 
 Sputnikmusic :

Альбоми Eminem
Дебютні альбоми 1996
Англомовні музичні альбоми